Gorbea puede referirse a:
 Eusebio de Gorbea Lemmi (1881​-1948​​), militar y escritor español;
 El monte Gorbea, ubicado en los Montes Vascos, entre Álava y Vizcaya, en el País Vasco;
 el Parque natural del Gorbea, espacio protegido en el que se halla el monte ya mencionado;
 El queso de Gorbea queso de la comarca del norte.  
 El pueblo y comuna de Gorbea, en el sur de Chile.